Ламкість (англ. brittleness, нім. Sprödigkeit f, Brüchigkeit f, пол. kruchość, рос. ломкость)- 

 властивість матеріалу руйнуватися внаслідок крихкості. 
 ламкість кісток
 ламкість нігтів
Холодноламкість
 Ламкість голосу - зміна його тембру і діапазону (приклад - чоловічий голос у молодому віці)